La rivière Waiatoto  () est une rivière de la région de la West Coast de l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Géographie 
Elle est formée à partir de plusieurs petits cours d’eau, qui sont alimentés par la fonte des glaciers, qui entourent le Mont Aspiring, elle s’écoule vers le Nord, le long d’une vallée flanquée à l’Ouest par la chaîne de « Haast Range » avant de tourner au  Nord-Ouest pour rejoindre la Mer de Tasman à  au Sud-Ouest de la ville de Haast. La plus grande partie de la longueur de la rivière est située dans le Parc national du mont Aspiring.

Voir aussi

Liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références

Cours d'eau de la région de la West Coast en Nouvelle-Zélande
Cours d'eau en Nouvelle-Zélande